Избранные может означать:
 Избранные (Digimon) — персонажи популярной японской серии разнообразной продукции: аниме, манга, игрушки, видеоигры, коллекционные карточные игры и многое другое.
 Избранные (фильм, 1981) — американский художественный фильм 1981 года, снятый режиссёром Родом Холкомбом.
 Избранные (фильм, 1982) — фильм 1982 года, драма Сергея Соловьёва.